NGC 6653 (другие обозначения — ESO 45-13, PGC 62342) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Павлина.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

6653
Павлин (созвездие)